Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2015 года проходил 11—23 мая в Ухане (Китай) под эгидой Международной федерации шашек ФМЖД. Участие приняли 16 спортсменок. Главный арбитр Henri Macaux (Франция). Призовой фонд 20000 евро. Чемпионкой мира стала в 15-й раз Зоя Голубева. На втором месте Наталия Садовска, на третьем Ольга Камышлеева.

Регламент 
Турнир проводится по круговой системе. Контроль времени 1 час 20 минут плюс минута за ход. Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если обе спортсменки сделали по 40 ходов. В противном случае обеим участницам присуждается 0 очков.

Итоговое место определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется по наибольшему количеству побед, далее по результату личных встреч, далее по наилучшему результату с участницами в порядке занятых мест. В случае, если эти критерии не позволят определить место участниц, для определения мест с 1 по 3 будет проведён один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева, при равенстве очков у трёх и более участниц проводится круговой турнир между ними, а начиная с 4 места участницам будет присвоено одинаковое место.

Спортсменки получившие право участвовать в чемпионате

Запасные 

MI — международный мастер

MF — мастер ФМЖД

GMIF — международный гроссмейстер среди женщин

MIF — международный мастер среди женщин

MFF — мастер ФМЖД среди женщин 

 На места от Европы (№ 10-15), которые определялись по результатам выступления на чемпионате континента, квота составляла не более 2 спортсменок от каждой из следующих стран: Белоруссия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Украина и Эстония. Для других стран квота 1 спортсменка. Участницы под номерами 1-5 идут сверх квот. Из-за исчерпания квоты на чемпионат мира не попала Дарья Ткаченко (7 место на чемпионате Европы), ставшая третьей от Украины.

Чемпионаты Африки и Америки не состоялись, потому путёвки № 8-9 получили лучшие по рейтингу на 1 января 2015 года представительницы стран ещё не представленных в списке — Марика Азоян и Лайма Адлите. Вместо Виктории Мотричко выступала Юлия Макаренкова.

Результаты

Ссылки 
 Информация о Чемпионате мира по шашкам 2015 на сайте ФМЖД
 Чемпионат мира по шашкам 2015 на сайте ФМЖД
 Официальный сайт чемпионата 2015
 Результаты 

Женщины 2015
2015 год в шашках
Чемпионаты мира в Китае
Май 2015 года
Международные соревнования по шашкам в Китае
Международные спортивные соревнования в Ухане